Информационное неравенство:

 Информационное неравенство (социология) — ограничение возможностей социальной группы из-за отсутствия у неё доступа к современным средствам коммуникации.
 Информационное неравенство (математическая статистика) — неравенство для несмещённой оценки с локально минимальной дисперсией, задающее нижнюю границу для величины дисперсии этой оценки.